Localitats:
 Biure, municipi de l'Alt Empordà.
 Biure de Gaià, poble del municipi de les Piles de Gaià (Conca de Barberà).
 Biure (Sagàs), poble del municipi de Sagàs (Berguedà).
 Pinós de Biure, nom amb el qual també és conegut el poble de Sant Pau de Pinós, del municipi de Santa Maria de Merlès (Berguedà).

 Geografia:
 Riera de Biure, curs fluvial de la comarca del Berguedà.
 Serra de Biure, alineació muntanyosa del Berguedà.
 Torrent de Biure, curs fluvial de la comarca de la Conca de Barberà.

 Llinatges:
 Biure (llinatge empordanès), llinatge de la noblesa catalana.
 Benviure (llinatge), llinatge de la noblesa catalana.

 Arquitectura:
 Castell de Biure (Alt Empordà), castell del municipi de Biure (Alt Empordà).
 Castell de Biure (Biure de Gaià), castell del poble Biure de Gaià.
 Castell de Biure (Queixàs), castell del poble de Queixàs (Cabanelles) (Alt Empordà).
 Pont de Biure, pont del municipi de Veciana (Anoia).

 Personatges:
 Josep de Margarit i de Biure (o Josep de Biure i de Margarit) (Girona o Castell d'Empordà, Baix Empordà, 1602 - Perpinyà, 1685), militar i polític català
 Bernat de Benviure (?,  - ?, ), noble català
 Andreu de Biure (?,  - ?, ), cavaller i diplomàtic català
 Arnau Ramon de Biure († Sant Cugat del Vallès, 1350), abat del monestir de Sant Cugat del Vallès.
 Joan de Margarit i de Biure (Girona?, c. 1625 - Perpinyà, 1701), militar català, tercer marquès d'Aguilar.
 Vicenç de Margarit i de Biure (Castell d'Empordà?, Baix Empordà, c. 1605 - Perpinyà, 1672), eclesiàstic i bisbe català